Erie Railroad Station steht für:

 Jamestown Erie Railroad Station 
 Port Jervis Erie Railroad Station 
 Susquehanna Erie Railroad Station